Pris kan syfta på:

 Pris – värdesumman av en produkt eller tjänst som konsumenten betalar vid köptillfället
 Priselasticitet – hur den efterfrågade kvantiteten förändras då priset ändras
 Prisförhandling – en prissättningsmetod
 Prisjämförelsetjänst – en typ av webbplats
 Priskontroll – en lag som kontrollerar priser
 Priskrig – ett tillstånd av intensiv rivalitet företag emellan
 Prisledare – det företag på marknaden som av konsumenterna upplevs ha de lägsta priserna
 Prissättning – hur ett företag sätter priser på en produkter eller tjänster
 Prissättningsstrategi – används av en säljare för att bestämma priset på en vara eller tjänst
 Jämförelsepris – en beteckning på vad en vara kostar per jämförbar enhet
 Marknadspris – en term inom marknadsekonomin
 Pris – något som delas ut till en person, eller en grupp, för att uppmärksamma och belöna hedervärda handlingar eller bedrifter, se utmärkelse
 Pris – ett främmande fartyg som tagits i beslag, se kapare
 Pris – snus som placeras under läppen, se snus
 Pris och ära – beröm, lovsång, tacksägelse

Se även
The Prize –  svensk TV-film från 1986
 Price